Chuxiongosaurus lufengensis — вид динозавров из инфраотряда зауроподов, живших во время нижней юры ( назад на территории современной провинции Юньнань (КНР).

Описание 
Вид был назван и описан в 2010 году группой палеонтологов: Lü Junchang, Yoshitsugu Kobayashi, Li Tianguang и Zhong Shimin. Название рода относится к префектуре Чусюн (Chuxiong) в провинции Юньнань. Видовое название относится к геологической формации Луфэн (Lufeng). Голотип CMY LT 9401 был найден в местности Zhongcun в юрских отложениях формации Луфэн. Он состоит из достаточно полного черепа с нижней челюстью.

Chuxiongosaurus является относительно небольшим зауроподом. Череп 86 см в длину, в результате чего учёные делают предположения, что его длина составляла не менее двенадцати метров.

В соответствии с описанием Chuxiongosaurus занимает позицию в кладе Sauropoda, как сестринский таксон клады Anchisauria. Учёные видят его в качестве первого базальной зауропода из ранней юры Китая.

Кладограмма

Примечания 

Завроподы
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2010 году